Bardoux ist der Familienname folgender Personen:

 Agénor Bardoux (1829–1897), französischer Politiker und Schriftsteller
 Jaques Bardoux (1874–1959), französischer Politiker und Schriftsteller
 Olivier Bardoux (* 1972), französischer Speerfischer
 Rebecca Bardoux (* 1963), US-amerikanische Pornodarstellerin